Bohuslav Ebermann, češki hokejist, * 19. september 1948, Vočov, Plzeň, Češka.

Ebermann je bil dolgoletni igralec klubov HC Plzeň in Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi, kjer je skupno odigral 427 prvenstvenih tekem in dosegel 211 golov, v zaključku kariere pa je igral še pri klubih Lausanne HC v švicarski ligi in HC Grenoble v francoski ligi.
 
Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, štirih srebrnih in ene bronaste medalje. 

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
| 31
| 29
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 6
| 4
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| '''81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 88/89
|
| 35
| 15
| 18
| 33
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 89/90
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski napadalci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Lausanne HC
Hokejisti HC Grenoble
Trenerji Bayreuth Tigers
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih